8-й чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 13 по 25 ноября 2014 года в Чеджу (Южная Корея). Изначально чемпионат должен был состояться в Канаде, в городе Эдмонтон, с сентября по октябрь 2014 года. Однако, федерация бокса Канады не могла найти место, которое было бы доступно для дат, пригодных для АИБА. Впоследствии чемпионат перенесли в Чеджу.

Бои проходили в 10 весовых категориях. В чемпионате приняло участие 280 боксёрш, представлявших 67 национальных федераций.

Медалистки

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты (анг.)

2014
2014 год в боксе
Ноябрь 2014 года
Спорт в Республике Корея в 2014 году
Международные спортивные соревнования в Чеджу
Чемпионаты мира в 2014 году
Женские спортивные соревнования